Максим Симонович Бойко (псевдонимы: Максим Волынский, Роман Сосна и другие; 22 февраля 1912 — 6 февраля 1998) — библиотекарь, библиограф, публицист, историк.

Родился в селе Лопушное (ныне село Кременецкого района Тернопольской области). Учился в Украинском технико-хозяйственном институте в Подебрадах (1943—1945, Чехия). Окончил Украинскую экономическую высшую школу в Мюнхене (1948, Германия), Оттавский университет (1962, Канада), докторантуру УСУ (1969, право и обществ. науки). Один из основателей Института исследований Волыни в Виннипеге (Канада) и Волынского библиографического центра (Блумингтон, штат Индиана, США). Секретарь Института исследований Волыни (июль 1951). Автор работ по истории библиографии, книговедения, истории Волыни.

Сочинения 
 Бібліографія джерел історії Волині: Описовий довідник до 1900. Блумінгтон, 1969;
 Економічні та соціальні проблеми в історії Волині. Блумінгтон, 1971;
 Історично-бібліографічний огляд друкарства Волині: 1578—1830. Блумінгтон, 1972;
 Внутрішні прикраси острозьких друків. «Біблос», 1972, № 4;
 Бібліографічний довідник поселень Волині XIX ст. Блумінгтон, 1973;
 Бібліографія церковного життя Волині. Блумінгтон, 1974;
 Бібліографія наукових праць О.Цинкаловського. В кн.: Цинкаловський О. Старовинні пам’ятки Волині. Торонто, 1975;
 Бібліографічний огляд збройної боротьби Волині. Торонто, 1976;
 Книгодрукування в Почаєві й Крем’янці та мандрівні друкарні. Блумінгтон, 1980;
 Острозька Біблія — королева українських книг. Блумінгтон, 1981;
 Бібліографія періодики Волині. Блумінгтон, 1982;
 Інститут Дослідів Волині у Вінніпегу, 1951—1986: Організація та публікації. Блумінгтон, 1983;
 Історичними шляхами української бібліографії. Блумінгтон, 1984;
 Думки про бібліографію. «Гомін України», 1986, № 5;
 Українська бібліографія Материка і діаспори: Матеріали. Блумінгтон, 1989;
 Роки, карбовані друком: 1949—1989. Бібліографія. Блумінгтон, 1990.

Литература 
 
 Марунчак М. Біографічний довідник до історії українців Канади. Вінніпег, 1986;
 Рожко В. Скарбниця волинської діаспори. «Сучасність», 1993, № 1.

Историки Украины
Библиографы Украины